Cerje est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
 Cerje, une localité située dans la municipalité de Vrbovec, comitat de Zagreb ;
en Serbie
 Cerje, un village situé dans la municipalité de Bajina Bašta, district de Zlatibor ;
 Cerje, un village situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
 Cerje, un village situé dans la municipalité de Pantelej (Niš), district de Nišava.